Rodoč je lahko:
 Rodoč 1 (Bosna in Hercegovina)
 Rodoč 2 (Bosna in Hercegovina)